«Исмаили» () — египетский футбольный клуб, основанный в 1924, базируется в городе Исмаилия.

История 
«Исмаили» выиграл египетскую Футбольную лигу в 1967, 1991 и 2002 годах, а также Кубок Египта в 1997 и 2000. В 1969 году клуб выиграл Лигу чемпионов КАФ, став первым египетским и северо-африканским клубом, кому это удалось сделать. В 2003 году «Исмаили» добрался до финала этого турнира, но уступил нигерийскому клубу «Эньимба».
«Исмаили» в последние годы является одним из самых сильных клубов чемпионата Египта, но не может завоевать золотые медали. В сезоне 2007/08 команда заняла 2-е место.

Достижения

Местные 
 Чемпион Египта (3): 1966/67, 1990/91, 2001/02
 Обладатель Кубка Египта — 2 (1997, 2000)

Международные 
 Лига Чемпионов КАФ
 Победитель: 1969
 Второе место: 2003

Знаменитые игроки 

  Мохамед Баракат
  Ахмед Хассан
  Ахмед Фатхи
  Хосни Абд-Рабу
  Джон Утака
  Драман Траоре
  Амер Шафи

Ссылки 
 Сайт клуба

Появились в 1924 году в Египте
Футбольные клубы Египта
Исмаилия